BSE kan syfta på:

 BSE – en dödlig neurodegenerativ kreaturssjukdom bovin spongiform encephalopati, se Galna ko-sjukan
 BSE – en aktiebörs belägen i staden Bombay, se Bombay Stock Exchange